Les collines Noires sont le nom d'une chaîne de montagne dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Ce terme peut également désigner :
 Les Collines noires, un album de la série de bande dessinée Lucky Luke, paru en 1963 ;
 Collines noires (), un roman de Dan Simmons, paru en 2010.